

Voci correlate 
 Pallanuoto ai Giochi della IX Olimpiade

Collegamenti esterni